Фінал Кубка УЄФА 1996—1997 — фінал двадцять шостого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став німецький «Шальке», що обіграв італійський «Інтернаціонале» у серії пенальті після двох матчів, в яких кожен із суперників переміг іншого з однаковим рахунком 1-0.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч

Підсумковий рахунок 1–1 (4-1 по пен.) на користь «Шальке».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1996-97 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1996-97 на сайті RSSSF

1997 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 7 травня
Травень 1997